Семидесятый драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 23 по 24 апреля 2005 года в Нью-Йорке в конференц-центре имени Джейвитса. 

Под общим первым номером клуб «Сан-Франциско Форти Найнерс» выбрал квотербека Алекса Смита из университета Юты. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 255 игроков. Последним задрафтованным игроком, обладателем титула «Мистер Ненужный», стал тайт-энд Энди Стоукс, выбранный «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Организация драфта 
Конференц-центр имени Джейкоба Джейвитса в Нью-Йорке был назван местом проведения драфта в марте 2005 года. Впервые в истории мероприятия был создан организационный комитет, за формирование которого отвечала компания NYC Big Events. Контракт с комплексом «Мэдисон-сквер-гарден», где драфт проходил в предыдущие десять лет, истёк, а новое соглашение не было заключено по ряду причин, в том числе противодействия владеющей ареной компании Cablevision строительству нового стадиона для клуба «Нью-Йорк Джетс» на западе Манхэттена.

Список выбранных игроков 
В семи раундах драфта клубами было выбрано 255 игроков. Под общим первым номером клуб «Сан-Франциско Форти Найнерс» задрафтовал квотербека Алекса Смита из университета Юты. Также претендовавший на общий первый выбор квотербек Аарон Роджерс из Калифорнийского университета в итоге был выбран только под 24 номером. В 2021 году аналитик издания Sports Illustrated Рик Госселин назвал одной из причин этого опасения клубов лиги, что результаты Роджерса в колледже были обусловлены системой главного тренера Джеффа Тедфорда, четверо воспитанников которого ранее не смогли проявить себя в НФЛ. Среди других будущих звёзд лиги на драфте были выбраны пас-рашер Демаркус Уэйр, раннинбек Фрэнк Гор, ди-энд Трент Коул.

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Дополнительный драфт 
Дополнительный драфт состоялся 14 июля 2005 года. На нём был сделан один выбор: «Майами Долфинс» отдали выбор пятого раунда за тэкла защиты Мануэла Райта из Южно-Калифорнийского университета.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2005 на pro-football-reference.com

НФЛ в сезоне 2005